Откритото първенство по тенис на Австралия или Острелиън Оупън () е един от 4-те турнира на Големия шлем в тениса. Той се провежда ежегодно всеки януари от 1905 г. насам в Мелбърн парк (спортен комплекс в парковата зона на Мелбърн), Австралия. Мъжете играят във формат 3 от 5 сета, а жените 2 от 3.

Като всеки турнир от Големия шлем, Откритото първенство на Австралия включва отделни турнири за мъже и жени поединично, двойки: жени, мъже и смесени, както и турнири за младежи, девойки и ветерани.

Трите основни корта на турнира – Род Лейвър Арина (Rod Laver Arena), Маргарет Корт Арина и Хайсенс Арина (Hisense Arena, до 2008 Водафоун Арина, Vodafone Arena) – са оборудвани с подвижни покриви, които могат да бъдат затвяряни при дъжд или горещина. Понастоящем Откритото първенство на Австралия е единственият турнир от Големия шлем, по време на който могат да бъдат провеждани мачове на закрито на три корта.

История 
Основан е през 1905 г. като Австралийско-азиатски шампионат, проведен е в Мелбърн. През 1927 г. е прекръстен на Австралийски шампионат, а през 1969 – на Открито първенство на Австралия.

До 1972 г. турнирът се провежда в различни градове – Мелбърн (50 пъти), Сидни (17 пъти), Аделаида (14 пъти), Брисбейн (8 пъти), Пърт (3 пъти), а два от турнирите са в Нова Зеландия (1906 и 1912 г.). От 1973 г. насам турнирът се провежда само в Мелбърн, а от 1989 г. – в Мелбърн парк.

До 1988 година турнирът се е провеждал на тревна настилка, впоследствие е въведена твърдата настилка от типа Рибаунд Айс (Rebound Ace), подобна по характеристики на тази на Откритото първенство на САЩ.

Рекорди 
Най-много титли при мъжете:
 Във всички състезания (сингъл, двойки мъже, смесени двойки):  Ейдриън Куист – 13
 Сингъл мъже: Новак Джокович – 9
 Двойки мъже:  Ейдриън Куист – 1

Най-много титли при жените:
 Във всички състезания (сингъл, двойки жени, смесени двойки):  Маргарет Смит Корт – 21
 Сингъл жени:  Маргарет Смит Корт – 11
 Двойки жени:  Телма Лонг – 12

Шампиони от Откритото първенство на Австралия по тенис

Външни препратки 
  Официална страница на турнира

Австралия